Evangelische Volkspartij (Nederland)
 Evangelische Volkspartij (Zwitserland)